La saison 1993 du championnat du Kazakhstan de football était la  de la première division kazakhe, la Top Division. Les vingt-six meilleures équipes du pays sont réparties en 2 poules, où tous les clubs s'affrontent en matchs aller et retour. À la fin de cette première phase, les 6 premiers de chaque poule disputent une poule pour le titre tandis que les autres clubs jouent la poule de relégation. En fin de saison, pour faire passer le championnat de 26 à 17 équipes, les neuf derniers de la poule de relégation descendent en Perveja Liga, la deuxième division kazakhe et il n'y a aucun club promu.

Le FC Ansat Pavlodar remporte cette édition 1993 en terminant en tête de la poule pour le titre, avec 4 points d'avance sur le duo FC Batyr Ekibastuz-FC Gornyak Khromtau. C'est le tout premier titre de champion du Kazakhstan de l'histoire du club, qui devient la première équipe kazakhe à prendre part à une compétition continentale, à savoir la Coupe d'Asie des clubs champions, tout comme le FK Taraz, finaliste malheureux de la Coupe du Kazakhstan (face au Ansat Pavlodar, qui réalise donc le doublé), qui se qualifie pour la Coupe des Coupes.

Avant le démarrage de la saison, le FC Okjetpes Kokchetaou déclare forfait et n'est pas remplacé. Le championnat compte donc 25 équipes au lieu de 26.

Les 25 clubs participants

Compétition 
Le barème de points servant à établir les classements se décompose ainsi :
 Victoire : 2 points
 Match nul : 1 point
 Défaite : 0 point

Première phase

Poule 1 

|valign=top align=left width=50%|

|}

Poule 2 

|valign=top align=left width=50%|

|}

Seconde phase

Poule pour le titre 
Les 6 premiers de chaque poule se retrouvent au sein d'une poule unique pour se disputer le titre national. Ils démarrent la seconde phase avec les compteurs à zéro.

|valign=top align=left width=50%|

|}

Poule de relégation 
Les équipes non concernées par le titre se retrouvent au sein d'une poule unique pour éviter la relégation. Ils démarrent la seconde phase avec les résultats et points obtenus face aux formations de leur poule de première phase et ne rencontrent en matchs aller-retour que les équipes provenant de l'autre poule.

|valign=top align=left width=50%|

|}

Bilan de la saison

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Championnat du Kazakhstan de football

Liens externes 
  Page complète sur la saison sur RSSSF

Championnat du Kazakhstan de football
Kazakhstan
Sport au Kazakhstan en 1993